Мянда:
 Мянда — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Мянда — река в Приморском районе Архангельской области, впадает в Вежму (бассейн Двинской губы).